Йездигерд, или Исдигерд, или Ездегерд, или Ездедиерд, или Иездегерд, или Яздегерд:

 Йездигерд I — шахиншах Ирана (399—421)
 Йездигерд II — пятнадцатый царь из династии Сасанидов в 438—457 годах.
 Йездигерд III — последний шаханшах Персии из династии Сасанидов, внук Хосрова II.